Содружество Независимых Государств — серия памятных монет Центрального банка Российской Федерации, посвящённых Содружеству Независимых Государств.

8 декабря 1991 года между Республикой Белоруссией, Россией и Украинской Республикой подписано Соглашение о создании межгосударственного объединения — Содружества Независимых Государств (СНГ). 21 декабря 1991 года к Соглашению присоединились Республики Азербайджан, Армения, Казахстан, Кыргызстан, Молдова, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан.

Структура тиража 
Центральный банк России отчеканил несколько памятных монет посвященных Содружеству Независимых Государств.

Первые монеты были отчеканены в 2001 году, посвящены 10-летию СНГ. В серию вошли монеты номиналом 1 и 3 рубля из медно-никелевого сплава и серебра соответственно. Серия получила продолжение через 10 лет в 2011 году, когда была отчеканена 3 рублевая монета из серебра 925 пробы, посвященная 20-летию СНГ.

2001 год

1 Рубль 
Юбилейный рубль 2001 года, посвященный 10-й годовщине Содружества Независимых Государств, выпущен большим тиражом и не обладает особой ценностью. В марте 2015 года стоимость данной монеты в состоянии uncirculated оценивалась в 250 рублей.

3 рубля

2011 год

3 Рубля

Примечания

См. также 
 Памятная монета
 Список памятных монет России
 Структура каталожного номера монет России

Ссылки 
 Сайт Банка России

Памятные монеты России
Юбилейные монеты России
Содружество Независимых Государств